Заводский:
 Заводский район
 Заводский сельский совет (Харьковская область)
 Заводский, Матвей Никифорович (1923—1944) — советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1945, посмертно). Лейтенант.